Osiągnięcia i skład piłkarskiego zespołu A.C. Milan w sezonie 1998/99.

Osiągnięcia 
 Serie A: 1. miejsce
 Puchar Włoch: odpadnięcie w 1/8 finału
 Superpuchar Włoch: porażka

Skład zespołu 
Bramkarze:

Obrońcy:

Pomocnicy:

Napastnicy:

Zobacz też 
 Serie A (1998/1999)

Bibliografia 
 https://www.acmilan.com/it
 http://www.acmilan.pl/

A.C. Milan w poszczególnych sezonach